Фэ́рроу () — английская фамилия. Известные носители:

 Фэрроу, Джон (1904–1963) — американский кинорежиссёр и сценарист.
 Фэрроу, Миа (род. 1945) — американская актриса, активистка и бывшая модель.
 Фэрроу, Ронан (род. 1987) — американский журналист и правозащитник.